Lucien es un nombre masculino francés que significa ‘luz’. Es la forma francesa de Luciano y puede provenir del santo cristiano Luciano de Beauvais.

Como nombre puede hacer referencia a:

Personas

Personalidades históricas 
 Charles-Lucien Bonaparte, naturalista y ornitólogo francés, sobrino de Napoleón Bonaparte.
Luciano de Beauvais, santo cristiano.
 Lucien Bonaparte, príncipe de Canino y Musignano, y hermano de Napoleón Bonaparte.
 Lucien Carr, figura central de la generación beat.

Personalidades de la cultura 
 Lucien Bouchard, político, abogado y diplomático canadiense.
 Lucien Febvre, historiador francés.
 Lucien Greaves, fundador de la organización El Templo de Satán.
 Lucien Ginsburg, cantautor, actor y director de cine francés.
 Lucien Goldmann, filósofo y sociólogo francés de origen rumano.
 Lucien Hauman, botánico belga-argentino.
 Lucien Lévy-Bruhl sociólogo y antropólogo francés.
 Lucien Tesnière, lingüista francés.
 Lucien-Paul Thomas, hispanista belga.
 Jack Lucien (nacido Lucien Jack), cantante inglés.
 Louis Lucien Bonaparte, filólogo y político francés.

Deportistas 
 Lucien Aimar, ciclista francés.
Lucien Buysse, ciclista belga.
Lucien Laurent, futbolista francés.
 Lucien Müller, futbolista y entrenador francés.
 Lucien van Impe, ciclista belga.
Lucien Petit-Breton, ciclista franco-argentino.
 Lucien Pothier, ciclista francés.

Personajes ficticios 
 Lucian, personaje de la tetralogía de Underworld.
Lucien, personaje custodio de la Biblioteca de los Sueños en la serie The Sandman.
 Lucien Debray, personaje de El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas.
 Lucien Knight, personaje de la saga de los hermanos Knight, de Gaelen Foley.
 Lucien Leuwen, personaje de la novela homónima escrita por Stendhal en 1834.
 Lucien Lachance, personaje perteneciente a la Hermandad Oscura (facción del videojuego The Elder Scrolls IV: Oblivion).
Lucien Mullholland, personaje de la saga de libros «Stravaganza», de la autora británica Mary Hoffman.

Otros usos 
 Lucien, grupo musical sueco.
Lucień, localidad en Polonia.